Capitanejo, es una pequeña ciudad venezolana ubicada en la parroquia Pedro Briceño Méndez del municipio Ezequiel Zamora, estado Barinas.

Datos básicos 

Es la Capital de la Parroquia Pedro Briceño Méndez, tiene una población aproximada de 4.620 habitantes (2008). Capitanejo está situado en el piedemonte andino barinés y es un punto equidistante entre los centros urbanos de Socopó y Santa Bárbara, además se encuentra a 2 horas y 15 minutos de la Ciudad de Barinas.

Historia 

Capitanejo conocido actualmente como el pueblo más colaborador y generoso del Municipio Ezequiel Zamora (Barinas), gracias a su potencial agropecuario, es también un pueblo con una gran incertidumbre en cuanto a su historia, aún se encuentra en duda quienes fueron sus fundadores, aunque muchos poblanos nativos de la zona aseguran que el Sr. Rosario Méndez y Vidal Guerrero (fundadores de Capitanejo actualmente fallecidos) son algunas de las tantas personas que llegaron provenientes de los andes tachirenses y del piedemonte barinés para quedarse en la zona que está hoy. 

Aunque no se sabe muy bien el origen de su nombre muchos aseguran que proviene de vocablos indígenas, otros hablan de la gran cantidad de peces llamados por el mismo nombres que vivían en el río Capitanejo y que hoy día ya han sido espantados de allí dejando el río libre de ellos.

Economía 

Capitanejo es un pueblo que depende de las actividades del sector primario en más de un 30% de su economía, sólo en la periferia de la troncal 5 se encuentran carnicería(s), abastos, panadería(s), restaurante(s), locales de ventas de ropa y calzado, y la alcabala policial. 
En fin, es un pueblo que sin la ceba de ganado, no prosperara su economía, pues la producción de ganado Bovino y Vacuno esta aproximadamente en 100 cabezas de ganado diarias, que luego son llevadas hacia los mercados del centro (Maracay, Valencia), Occidente (San Cristóbal) y de la capital del País (Caracas).

Capitanejo es un pueblo muy variado en cuanto a su economía, ya que tiene muchos quioscos, bodegas, pequeños almacenes, etc.

Bandera de Capitanejo 

La idea de una futura bandera de Capitanejo surge de la necesidad y la esperanza que mantienen sus pobladores por lograr ascender a la Parroquia Pedro Briceño Méndez a categoría de Municipio. Este Municipio tendría como nombre el siguiente:(aún en tema de discusión) Mun. Libertador, Mun. Miranda, Mun. San Isidro, Mun. Capitanejo o Mun. Méndez del Estado Barinas. Así pues, su Capital, sería Capitanejo, y sus Parroquias estarían en discusión de diálogo con las actuales administraciones de José Ignacio del Pumar y Nicolás Pulido del Mun. Sucre. Los significados de la bandera son muchos pero se reducen a los siguientes: (ojo, la bandera, como se ha dicho "futura", por lo que está sujera a cambios que dictamine el consejo legislativo municipal)

 La bandera está inspirada en los colores de la bandera del Estado Barinas
 La estrella grande representa a la pujante población de Capitanejo
 Las 9 estrellas pequeñas simbolizan a las comunidades en que se subdividiría la Parroquia Pedro Briceño Méndez: 1- Curito puente-Curito Abajo, 2- Las parcelas, 3- Puerto San Pedro, 4- Quíu-Vegas de Quíu, 5- La Creole, 6- Río Arriba-Carmelero, 7- Río Abajo-Tubo Rojo, 8- Florida-Caparo y la última en discusión 9- (Guafitas, Mata de caña, Cubarrales o la Cristalina)
 El diseño de los triángulos, simbolizan el piedemonte andino llanero que caracteriza a la región

Cultura 

Actualmente la población de Capitanejo festeja las fiestas patronales de su patrono "San Isidro Labrador", la cual se realiza en la plaza bolívar de la pequeña ciudad, con actividades gastronómicas (venta de comida, dulces, productos agrícolas, carnes, artesanía,...), deportivas y actos culturales (presentaciones de cantautores afamados de la música llanera y campesina, además de bailes y otros); convergiendo ciudadanos(as) de todas partes de la geografía barinesa.

También tiene a sus peregrinos quienes reciben al santo Cristo de la grita con quien hacen un recorrido por toda la pequeña ciudad.

Otras actividades resaltantes son las relacionadas al deporte rey en la localidad, hablamos del fútbol, ejercitado en el estadio Froilan Lobo Sosa; este es practicado por muchos jóvenes, adultos y niños, en sus tardes libres o escolares, e incluso en continuos cuadrangulares de índole local o municipal.

Enlaces de interés 

 Página oficial de la Alcaldía Mcpio Zamora
 Blog dedicado a Santa Bárbara de Barinas
 Blog dedicado al occidente barinés
 Constitución del Estado Barinas
 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
 Escudo de Armas del Estado Barinas

Algunos comercios propios de la zona 

 Asociación de Ganaderos de Capitanejo (AGADECA): Romana, Manga de Coleo, Parque Ferial. Capitanejo, Barinas. 
 Derivados Lácteos Barinas CA: Lácteos, Productos. Capitanejo, Barinas. Teléf: 0278-3391006
 Heladeria Danny: Helados, Productos. Capitanejo, Barinas. 
Carniceria Alimar: Carnes, Derivados. Capitanejo, Barinas.
Carnicería y charcutería los guerreros.
 Panadería Luz Clarita: Pan, Derivados, Productos. Capitanejo, Barinas.

Localidades del estado Barinas